Räntz ist der Familienname mehrerer Bildhauer:
 Elias Räntz (1649–1732), stammte aus Regensburg und arbeitete ab ca. 1680 vor allem für die Markgrafen von Bayreuth
 Johann David Räntz der Ältere (1690–1735), Baumeister, Sohn des Elias Räntz
 Johann Gabriel Räntz (1697–1776), Bildhauer, Sohn des Elias Räntz 
 Johann David Räntz (1729–1783), Enkel des Elias Räntz
 Johann Lorenz Wilhelm Räntz (1733–1776), Enkel des Elias Räntz

Die beiden letzteren werden oft als die „Gebrüder Räntz“ bezeichnet. Nach dem Ende der Markgrafenzeit in Bayreuth arbeiteten sie in Berlin und Potsdam.

Siehe auch:
 Rantz
 Rentz
 Renz